Ruch Chorzow er en fodboldklub hjemmehørende i den polske by Chorzów. Med 14 polske mesterskaber er klubben landets mest vindende på det område. Seneste mesterskab ligger dog over 20 år tilbage. Under anden verdenskrig overtog tyskerne klubben og kaldte den for Bismarckhütter SV 99.

Titler 

 Polske mesterskaber (14): 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1951, 1952, 1953, 1960, 1968, 1974, 1975, 1979 og 1989
 Polske pokalturnering (3): 1951, 1974 og 1996

Førsteholdstruppen

Nuværende spillertrup 2016/17 

 Nuværende spillertrup 2016 (90minut.pl)

Kendte spillere 

  Andrzej Buncol
  Zygmunt Maszczyk
  Krzysztof Pilarz
  Józef Wandzik
  Krzysztof Warzycha
  Ernest Wilimowski

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside
 Ruch Chorzów på 90minut.pl

Etableret i 1920
Fodboldklubber fra Polen